Багатоступене́ва турбі́на — парова або газова турбіна, яка складається з кількох ступенів тиску. Може бути активною і реактивною. В активних турбін розширення пари або газу відбувається лише в соплах, у реактивних — у соплах і каналах між робочими лопатями. Кількість ступенів тиску багатоступеневої турбіни досягає 30, потужність — сотень тисяч кіловат, коефіцієнт корисної дії — 85—90%. 

Багатоступеневі турбіни бувають дво-, три- і чотирикорпусні. Вали окремих корпусів з'єднуються муфтами.

Література 

Турбіни